Сесил  (; , Баллинтуберт, Ирландия — , Хэдлей Вуд, Англия) — англо-ирландский поэт, писатель, переводчик, поэт-лауреат Соединённого Королевства в 1968—1972 годах, автор детективных романов, изданных под псевдонимом Николас Блейк ().

Во время Второй мировой войны Дэй-Льюис работал редактором публикаций в Министерстве информации правительства Великобритании, а также служил в Масберском отделении британской внутренней гвардии. Он является отцом сэра Дэниела Дэй-Льюиса и Тэмасин Дэй-Льюис, документалиста и ведущей кулинарной телепередачи.

Биография

Ранняя жизнь 
Сесил Дэй-Льюис родился в 1904 году в Баллинтуберте, графство Куинс (ныне известный как графство Лиишь), Ирландия. Он был сыном Фрэнка Дэй-Льюиса (1872—1937), настоятеля прихода Баллинтуберта, и Кэтлин Блейк (урожденная Сквайрс; умерла в 1906 году). Некоторые из его родственников были родом из Англии (графства Хартфордшир и Кентербери). Его отец взял фамилию "Дэй-Льюис" как комбинацию фамилий своего родного отца ("Дэй") и приемного отца ("Льюис"). В автобиографии "The Buried Day" (1960) Дэй-Льюис писал:

После смерти матери в 1906 году, когда ему было два года, Сесил Дэй-Льюис воспитывался в Лондоне отцом с помощью тети, проводя летние каникулы у родственников в графстве Уэксфорд . Он получил образование в Шерборнской школе и Уодхэм-колледже в Оксфорде. В Оксфорде Дэй-Льюис стал частью круга, собравшегося вокруг У. Х. Одена и помогавшего ему редактировать сборник "Oxford Poetry 1927". Его первый собственный сборник стихов, "Beechen Vigil", был издан в 1925 году.

В 1928 году, когда Дэй-Льюис работал учителем в трех школах, включая Ларчфилдскую школу, Хеленсбург, Шотландия (ныне Ломондская школа), он женился на Констанс Мэри Кинг. В течение 1940-х годов у него был долгий и беспокойный роман с романисткой Розамунд Леманн. Первый брак писателя был расторгнут в 1951 году, и он женился на актрисе Джилл Бэлкон, дочери Майкла Бэлкона, не принимавшего этот брак и впоследствии отдалившегося от дочери  из-за того, что Дэй-Льюис был старше Джилл на 21 год.

Поздняя жизнь 
Во время Второй мировой войны он работал редактором публикаций в Министерстве информации Великобритании - учреждении, высмеянном Джорджем Оруэллом в его антиутопии "1984". Во время Второй мировой войны творчество Одена, близкого друга Дэй-Льюиса, потеряло влияние над Сесилом, и он развивал более традиционный стиль лирики. Некоторые критики считают, что он достиг своего полного роста как поэт в Word Over All (1943), когда он, наконец, перестал быть зависимым от Одена. После войны присоединился к издательству Chatto & Windus в качестве директора и старшего редактора.

В 1946 году Дэй-Льюис был лектором в Кембриджском университете, публикуя свои лекции в The Poetic Image (1947). Дэй-Льюис был произведен в командиры самого превосходного Ордена Британской империи Георгом VI в юбилей монарха в 1950 году. Позже преподавал поэзию в Оксфорде с 1951 по 1956 год.[8] В 1962-1963 годах вновь работал в  Гарвардском университете. Дэй-Льюис был назначен поэтом-лауреатом в 1968 году, после смерти годом ранее Джона Мэйсфилда.

Дэй-Льюис был председателем литературной группы, вице-президентом Королевского литературного общества, почетным членом Американской академии искусств и литературы , членом Ирландской академии литературы, профессором риторики в Грэшем-колледже, Лондон.

Смерть 

Сесил Дэй-Льюис умер от рака поджелудочной железы 22 мая 1972 года в возрасте 68 лет в Леммонсе, Хартфордши, в доме Кингсли Эймиса и Элизабет Джейн Говард, где он и его семья останавливались. Будучи большим поклонником Томаса Харди, был похоронен рядом с его могилой в церкви Святого Михаила в Стинсфорде, Дорсет. Эпитафия на его могиле - цитата из стихотворения Is it Far to Go? самого Дэй-Льюиса.

Дэй-Льюис был отцом четверых детей . Детьми от первого брака были Шон Дэй-Льюис, телевизионный критик и писатель, и Николас Дэй-Льюис, ставший инженером. В браке с Джилл Бэлкон родились Тэмасин Дэй-Льюис и Дэниел Дэй-Льюис. Шон Дэй-Льюис опубликовал биографию своего отца, C. Day Lewis: an English Literary Life, в 1980 году.

В октябре 2012 года Дэниел Дэй-Льюис пожертвовал архив своего отца Бодлианской библиотеке.

Николас Блейк 
В 1935 году Дэй-Льюис написал детективный роман "Требуются доказательства" под псевдонимом Николас Блейк (существует версия, что на написания подобного рода романа его подтолкнула нужда в деньгах и протекаемая крыша). В дебютном детективном романе Дэй-Льюиса был представлен персонаж будущей серии романов Николаса Блейка Найджел Стрейнджуэйс, сыщик-любитель и джентльмен-детектив, который , будучи племянником помощника комиссара Скотленд-Ярда, имеет такой же доступ и хорошие отношения с официальными органами расследования преступлений, как и те, которыми пользуются другие вымышленные сыщики, такие как Эллери Куин, Фило Вэнс и лорд Питер Уимзи. Изначально Найджел Стрейнджуэйс был смоделирован по образцу У. Х. Одена, но с продвижением серии Дэй-Льюис развил персонажа как гораздо менее экстравагантную и более серьезную фигуру к более поздним романам.

Дэй-Льюис опубликовал еще девятнадцать детективных романов под псевдонимом. С середины 1930-х годов Дэй-Льюис мог зарабатывать себе на жизнь исключительно писательством.

Политические взгляды 
В молодости, после окончания Великой депрессии, Дэй-Льюис принял коммунистические взгляды, и пробыл членом Коммунистической партии Великобритании с 1935 по 1938 год. Его ранняя поэзия была отмечена дидактичностью и увлеченностью социальными темами. В 1937 году он отредактировал книгу "The Mind in Chains: Socialism and the Cultural Revolution", в предисловии которой он поддержал Народный фронт против "капитализма, который больше не нуждается в культуре". Он объясняет, что название относится к Прометею, скованному цепями, и цитирует предисловие Шелли к "Prometheus Unbound".

После конца 1930-х годов, которые были отмечены массовыми чистками, репрессиями и казнями в СССР при Иосифе Сталине, Дэй-Льюис постепенно разочаровался в коммунизме. В автобиографии "The Buried Day" (1960) он отрекается от прежних коммунистических взглядов. Его детективный роман "В аду нет выбора" (1964) содержит язвительное изображение коммунистов-доктринёров, репрессий Советского Союза против венгерского восстания 1956 года и тактики советских разведчиков.

Избранная библиография

Поэтические сборники 
 Transitional Poem (1929)
 From Feathers to Iron (1931)
 Collected Poems 1929–1933 (1935)
 A Time to Dance and Other Poems (1935)
 Overtures to Death (1938)
 Short Is the Time (1945)
 Collected Poems (1954)
 Pegasus and Other Poems (1957)
 The Gate, and Other Poems (1962)
 The Whispering Roots and Other Poems (1970)
 The Complete Poems of C.Day-Lewis (1992)
 A New Anthology of Modern Verse 1920–1940 (1941); под редакцией Л. А. Дж. Стронга.
 The Chatto Book of Modern Poetry 1915–1955 (1956); под редакцией Джона Лемана.

Сборники эссе 
 A Hope for Poetry (1934)
 Poetry for You (1944)
 The Poetic Image (1947)

Переводы 
Georgics (автор Вергилий) (1940)
Le Cimetière Marin (автор Поль Валери) (1946)
Eclogues (автор Вергилий) (1963)

Романы, изданные под собственным именем

Автобиография 
 The Buried Day (1960)

Романы 
 The Friendly Tree (1936)
 Starting Point (1937)
 Child of Misfortune (1939)

Детская литература 
 Dick Willoughby (1933)
 The Otterbury Incident (Происшествие в Оттербери, 1948)

Николас Блейк

Найджел Стрейнджуэйс 
 Требуются доказательства (англ. Question of Proof) (1935)
 Бренна земная плоть (англ. Thou Shell of Death) (1936; так же публиковалось как "Shell of Death" и переводилось как "Плоть - как трава") (1936)
 Убийство на пивоварне (англ. There's Trouble Brewing) (1937)
 Чудовище должно умереть (англ. The Beast Must Die) (1938)
 "Улыбчивый с ножом" (англ. The Smiler with the Knife) (1939).
 Malice in Wonderland (1940; так же публиковалось как The Summer Camp Mystery)
 Дело мерзкого снеговика (1941; англ. The Case of the Abominable Snowman, также публиковалось как The Corpse in the Snowman)
 Минута на убийство (англ. Minute for Murder) (1947)
 Голова путешественника (англ. Head of a Traveller) (1949; так же переводилось как "Тайна Плэш Медоу" и "Голова коммивояжера")
 The Dreadful Hollow (1953)
 The Whisper in the Gloom (1954; так же публиковалось как Catch and Kill)
 Конец главы (англ. End of Chapter) (1957; так же переводилось как "В конце главы" и "Решающая улика")
 Круиз вдовы (англ. The Widow's Cruise) (1959)
 The Worm of Death (1961)
 В аду нет выбора (англ. The Sad Variety) (1964)
 The Morning after Death (1966)

Вне серии 
 A Tangled Web (1956; так же публиковалось как Death and Daisy Bland)
 A Penknife in My Heart (1958)
 Смертельный розыгрыш (англ. The Deadly Joker) (1963)
 Личная рана (англ. The Private Wound) (1968)

Примечания

Литература 
 Sean Day-Lewis, Cecil Day-Lewis: An English Literary Life (1980)

Писатели Великобритании XX века
Авторы детективной прозы
Выпускники Оксфордского университета
Члены Коммунистической партии Великобритании
Умершие от рака поджелудочной железы
Оксфордские профессора поэзии
Члены Детективного Клуба